Гран-прі Німеччини 2010 року (офіційно LXXI Großer Preis Santandervon Deutschland) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 25 липня 2010 року на Хоккенхаймрінзі, Хоккенхайм, Німеччина. Це була одинадцята гонка сезону 2010 Формули-1. Переможцем гонки став пілот боліду Ferrari Фернандо Алонсо, який вийшов у лідери гонки після того як сповільнившись його пропустив уперед на 49 колі напарник по команді Феліпе Масса. Згодом команда Ferrari була покарана штрафом 100 000 $ за порушення правил, що забороняють командні змови.

Класифікація

Кваліфікація 

 – Адріан Сутіл і Лукас ді Грассі були оштрафовані на 5 позицій за зміну коробки передач.
 – Тімо Глок був оштрафований на 5 позицій за зміну коробки передач і за встановлення сьомої коробки передач, про що не було повідомлено в п'ятницю.

Перегони 

Примітки:
1. – За порушення правил команда Ferrari була покарана штрафом 100,000 $.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Джерела Інтернет 
 Все про Гран-Прі Німеччини

Гран-прі Німеччини
2010 у Німеччині
Формула-1 — Чемпіонат 2010
Серпень 2010